Паньковский — польская, украинская и белорусская фамилия.

 Известные носители
 Георгий (Паньковский) (род. 1974) — архиерей Польской православной церкви, архиепископ Вроцлавский и Щецинский. C 2010 года — ординарий Военного ордината Войска Польского.
 Паньковский, Константин Константинович (1897—1973) — украинский политический деятель, публицист, адвокат. Председатель Совета народных министров Украинской народной республики в изгнании (1945—1948).
 Паньковский, Сергей Игоревич (1956—2009) — белорусский историк, философ и политолог.

 Топонимы
 Паньковская — деревня в Харовском районе Вологодской области России.

См. также 
 Паньковское сельское поселение